A Temporada 2004–05 da Basketball Bundesliga foi a 39.ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Alemanha disputada entre 22 de outubro de 2004 e 23 de junho de 2005. A equipe do GHP Bamberga conquistou seu primeiro título nacional.

Equipes participantes

Temporada Regular

Classificação Fase Regular

Playoffs

Campeões da Basketball Bundesliga (BBL) 2004–05

Clubes alemães em competições europeias 

Temporadas da Basketball Bundesliga
2005 no basquetebol
2004 no basquetebol